Бокаа () — населённый пункт сельского типа на юго-востоке Ботсваны, на территории округа Кгатленг.

Географическое положение 
Находится в юго-западной части округа, в 20 км к юго-западу от административного центра округа, села Мочуди, на высоте 958 м над уровнем моря. К югу от деревни расположена плотина Бокаа, построенная в 1993 году на реке Мицимотлхабе (приток реки Нотвани).

Население 
По данным переписи 2011 года население деревни составляет 5765 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Населённые пункты Ботсваны